Tarma steht für:

Tarma (Stadt), eine Stadt in der Region Junín in Peru;
Provinz Tarma, eine Provinz in der Region Junín in Peru;
Tarma (Amazonas), eine Ortschaft in Peru am linken Ufer des Amazonas etwa 200 km flussabwärts von Iquitos;
Tarma (Xainza) (塔尔玛乡), eine Gemeinde im Kreis Xainza, Regierungsbezirk Nagqu des Autonomen Gebiets Tibet in der VR China;
Tarma (Krater), ein Krater auf dem Planeten Mars;
Tarma (Einheit), eine alte italienische Gewichtseinheit.